Le Championnat d'Europe de water-polo 2010 fait référence à deux compétitions de water-polo organisées entre le  et le , à Zagreb, en Croatie :
 Championnat d'Europe de water-polo féminin 2010,
 Championnat d'Europe de water-polo masculin 2010.